Ernst Leuninger ist der Name folgender Personen:

*Ernst Leuninger (Politiker) (1914–1993), deutscher Politiker (CDU, SPD), MdL Hessen
Ernst Leuninger (Theologe) (1933–2018), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer